Стьернен:
 «Стьернен» — норвежский хоккейный клуб из города Фредрикстад.
 Стьернен, Андреас (род. 1988) — норвежский прыгун с трамплина.

См. также 
 «Стьярнан» — исландский футбольный клуб из Гардабайра, пригорода Рейкьявика.
 Стьерне — фамилия, распространена в Дании.